Ольга Пашко́ва:
 Пашкова, Ольга Валентиновна (род. 1970) — российский журналист.
 Пашкова, Ольга Леонидовна (1966—2021) — советская и российская актриса театра и кино.
 Пашкова, Ольга Фёдоровна (1914 — ?) — Герой Социалистического Труда.